Denumirea de Musacevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Musacevo, un sat în comuna Elin Pelin, regiunea Sofia;
 Musacevo, un sat în comuna Gălăbovo, regiunea Stara Zagora.